Capitol Rock bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Capitol Rock (Kalifornien)	
 Capitol Rock (Montana)